Люм — село в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения.

География 
Село находится на высоте 185 м над уровнем моря.

Улицы:
 Заречная
 Люмская
 Молодёжная
 Новая
 Полевая
 Школьная
 Южная

Население 

Численность постоянного населения села составляет 545 человек (2007). В селе работает начальная школа-детский сад.

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района